

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Nowa Krępa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Nowa Krępa – przysiółek wsi Stara Krępa w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz